KTG ima više značenja.

 Keratinocitna transglutaminaza, enzim
 Ketapang aerodrom, IATA kod